Die Afrikaspiele (, ), bis zum Jahr 2012 auch Panafrikanische Spiele (englisch Pan African Games oder auch All-Africa Games, französisch Jeux de toute l'Afrique oder Jeux panafricains) genannt, sind die Sportspiele des afrikanischen Kontinents. Sie werden von der Association of National Olympic Committees of Africa (ANOCA) organisiert und in der Regel alle vier Jahre ausgetragen.

Die ersten Spiele fanden 1965 in Brazzaville in der Republik Kongo statt, das auch zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2015 Gastgeber war. Die bisher letzten Spiele fanden 2019 in Rabat in Marokko statt. Erstmals seit 1999 nahmen keine Behindertensportler an den Spielen teil. Sie erhalten mit den African Para Games 2020 erstmals eigene Spiele. Die nächsten Afrikaspiele sollen 2024 in Ghana stattfinden.

Afrikaspiele

Austragungen

Ewiger Medaillenspiegel 
Die Tabelle zeigt den Gesamtmedaillenspiegel der Afrikaspiele seit Beginn 1965 bis 2015.

African Para Games

Siehe auch 
 Liste der Briefmarkenausgaben zu den Afrikaspielen
 Liste der namibischen Medaillengewinner bei Afrikaspielen

Weblinks 
 
 All Africa Games 1999 Johannesburg (englisch)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1965